Kokoi kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Kokoi, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kenya 

 Kokoi (vattenhål i Kenya), Marsabit, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar